Domaschk ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Domaschk (1908–1974), deutscher Offizier und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Matthias Domaschk (1957–1981), deutscher Bürgerrechtler (DDR) und Stasiopfer